В парному розряді жіночого тенісного турніру Borden Classic 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Наоко Сато і Бренда Ремілтон-Ward виграли титул, у фіналі перемігши пару Лора Дюпонт і Барбара Джордан 2-6, 6-3, 6-3.

Сіяні пари 
 Діанне Фромгольтц /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Лора Дюпонт /  Барбара Джордан (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Borden Classic